Лизогу́б — фамилия.

Известные носители 
 Лизогубы — дворянский род.

А 
 Лизогуб, Александр Иванович (1790—1839) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн.
 Лизогуб, Андрей Иванович (1804—1864) — помещик, художник-любитель.

В 
 Лизогуб, Василий Иванович (1799—1870) — русский военачальник.
 Лизогуб, Варвара Ипполитовна (в девичестве Петровская) — русская поэтесса и писательница XIX века.
 Лизогуб, Виталий Иванович (1791—1869) — полковник лейб-гвардии Уланского полка; участник Отечественной войны 1812 года.

Д, Е 
 Лизогуб, Дмитрий Андреевич (1849—1879) — русский революционер, народник.
 Лизогуб, Ефим Яковлевич (? — 1705) — генеральный бунчужный и хорунжий Войска Запорожского, черниговский полковник.

И 
 Лизогуб, Илья Иванович (1787—1867) — русский военный и композитор.

С, Ф 
 Лизогуб, Семён Ефимович — бунчуковый товарищ, участник польского похода.
 Лизогуб, Семён Семёнович (1709–1781) — украинский шляхтич, прадед писателя Николая Гоголя по материнской линии
 Лизогуб, Фёдор Андреевич (1851—1928) — украинский государственный деятель.

Я

Примечания